EBP peut faire référence à :
Evidence-based practice (en français, pratique fondée sur les preuves) ;
 EBP informatique, une entreprise française éditrice de logiciels de gestion ;
 EBP International, une école de commerce du groupe Bordeaux école de management ;
  (où EBP signifie Extended Base Pointer), un pointeur de processeur IA-32.